А-ліга 1991 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Було ухвалене рішення восени цього року перейти на систему «осінь-весна». Тому команди зіграли лише одне коло: по сім матчів вдома та на виїзді. Чотири найсильніші команди у плей-оф розіграли медалі. Титул чемпіона здобув Жальгіріс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після чемпіонату клуб Вілія (Каунас) злився з клубом Банга (Каунас).

Позначення:

Результати

Фінальний етап

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 червня/2 липня 1991

|}

Матч за третє місце 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 липня 1991

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 липня 1991

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1991
Литва
1991 у Литві